Пауль Альтхаус (; 4 февраля 1888 года — 18 мая 1966 года) — немецкий лютеранский теолог. Доктор, профессор. Во время Первой мировой войны он работал пастором в польском городе Лодзь. Поддержал приход Гитлера и нацистов к власти. Он писал:
Мы, христиане, знаем, что, содействуя национал-социализму, мы выполняем Божью волю
Однако Альтхаус подверг суровой критике «немецких христиан», которые пытались отвергнуть Ветхий Завет как «еврейские писания». Одновременно он осудил и Барменскую декларацию, положившую основу антифашистской Исповедующей Церкви, заявив, что фюрер и Третий Рейх тоже являются инструментами Откровения.

Альтхаус является автором концепции «протооткровения», данного Богом через творение. Прямым следствием этой концепции стало позитивное отношение к нехристианским конфессиям (в том числе и германскому язычеству).

Член Баварской АН (1953).

Сочинения
 Kirche und Volkstum. Der völkische Wille im Lichte des Evangeliums [Церковь и национальность: Народная воля в свете Евангелий], Gütersloh 1928

Примечания

Ссылки 
 

Богословы Германии
Лютеранские теологи
Члены Баварской академии наук